Сен-Поль-ле-Дакс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 630 км на південний захід від Парижа, 130 км на південь від Бордо, 50 км на захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 6118 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 12316,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт
 [ Розташування муніципалітету Сен-Поль-ле-Дакс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди